Tanganyika est un nom propre d'origine africaine qui se réfère à :

Géographie 
 Lac Tanganyika, un lac africain de la République démocratique du Congo, de la Zambie, du Burundi et de la Tanzanie ; 
 En géopolitique, différentes entités politiques sur les rives de ce lac :
 Tanganyika, pays africain issu du protectorat du Tanganyika (un protectorat britannique d’Afrique de l’Est), anciennement membre de l’ONU, ayant fusionné avec Zanzibar devenu en grande partie l'actuelle Tanzanie ;
 Tanganyika, province de la République démocratique du Congo, née du morcellement de la province du Katanga en 2015.

Littérature 
 Tanganyika, livre de Giles Foden.

Cinéma 
 Tanganyika, film de Richard Alan Simmons et André de Toth réalisé en 1954.